Робин Дутт (; 24 января 1965, Линденталь, Кёльн) — немецкий футболист бенгальско-немецкого происхождения; тренер. С 2015 по 2016 год — спортивный директор клуба «Штутгарт».

Тренерская карьера 
В прошлом был тренером «Байера 04», до этого тренировал футбольный клуб «Фрайбург», заступив на тренерский мостик после того, как в июле 2007 года на заслуженную пенсию ушёл легендарный футболист и тренер Фолькер Финке. До этого в течение четырёх лет тренировал «Штутгартер Кикерс» — второй по величине футбольный клуб Штутгарта. Начиная с сезона 2011/12 подписал двухгодичный контракт с «Байером», но не доработал до конца этого срока, будучи в апреле 2012 года сменённым на тренерским посту финном Сами Хююпия.

Примечания

Ссылки 
 Dutt’s profile at Kicker.de
 
 
 Manuel Schumann: ; Interview mit Robin Dutt; in: 11Freunde, Ausgabe 7. Juli 2011.
 Lars Gartenschläger: «Ich versuche alles, um Ballack zu schützen»; Interview mit Robin Dutt; in: Die Welt, Ausgabe vom 6. August 2011

Футболисты Германии
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Штутгартер Кикерс»
Тренеры ФК «Фрайбург»
Тренеры ФК «Байер 04»
Тренеры ФК «Вердер»
Тренеры ФК «Бохум»
Тренеры ФК «Вольфсберг»